

Carriera
Ha esordito in Bundesliga con l'Hannover contro lo Stoccarda, sostituendo Szabolcs Huszti nei minuti di recupero.

Statistiche

Presenze e reti nei club 
Statistiche aggiornate all'19 aprile 2016.

Collegamenti esterni